Haarmann ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Haarmann (1872–1953), deutscher Jurist, Industriemanager und Parlamentarier
 August Haarmann (1840–1913), deutscher Eisenhütten-Ingenieur
 Carl Haarmann (1823–1884), deutscher Jurist und Montanindustrieller
 Carl Haarmann (Generaldirektor) (1865–1950), deutscher Industriemanager
 Dirk Haarmann (* 1967), Bürgermeister von Voerde
 Eberhard Haarmann (1736–1817), deutscher Holzschnitzer und Baumeister
 Erich Haarmann (1882–1945), deutscher Geologe
 Friedrich Ludwig Haarmann (1798–1864), deutscher Baumeister, Gründer der ersten Baugewerkschule
 Fritz Haarmann (1879–1925), Serienmörder in Hannover
 Günter Haarmann (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Gustav Haarmann (1848–1911), preußischer Politiker
 Gustav Haarmann (Landrat) (1876–1948), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat in Gummersbach und Bonn
 Harald Haarmann (* 1946), deutscher Sprachwissenschaftler
 Hermann Haarmann (* 1946), deutscher Kommunikationshistoriker
 Nils Haarmann (* 1983), deutscher Dramaturg
 Ralf Haarmann (* 1970), deutscher Komponist, Musiker und Installationskünstler
 Rudolf Haarmann (1883–1962), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalbeamter
 Theodor Haarmann (1824–1895), deutscher Architekt und Baurat
 Ulrich Haarmann (1942–1999), deutscher Islamwissenschaftler
 Wennemar Haarmann (1914–1993), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Walter Haarmann (* 1907), deutscher Maler, Objektkünstler und Kunsterzieher

Haarmann ist der Titel von
 Haarmann (Theaterstück), einem 1999 als Hörspiel, und 2001 als Theaterstück erschienenen Werk von Marius von Mayenburg über den Serienmörder Fritz Haarmann 

Haarmann ist ein Namensteil der Firma
 Haarmann & Reimer, Unternehmen der Duft- und Geschmackstoffindustrie in Holzminden, heute in Symrise aufgegangen

Siehe auch:
 Harman
 Haarmannsbrunnen, Denkmal für Bergleute in Osnabrück 
 Haarmännchen